Воскресенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и России.

Список

Владимирская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Ковровского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Судогодского уезда.

Вятская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Нолинского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Орловского уезда.

Екатеринославская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Александровского уезда.

Казанская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Казанского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Чеброксарского уезда.

Костромская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Буйского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Галичского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Юрьевецкого уезда.

Нижегородская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Васильсурского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Макарьевского уезда.

Новгородская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Кирилловского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Старорусского уезда.

Оренбургская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Челябинского уезда.

Пермская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Екатеринбургского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Осинского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Соликамского уезда.

Рязанская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Пронского уезда.

Самарская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Новоузенского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Самарского уезда.

Саратовская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Вольского уезда.

Смоленская губерния 
 Воскресенская волость — в составеСмоленской губернии, Сычёвского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Юхновского уезда.

Тверская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Тверского уезда.

Тульская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Одоевского уезда.

Уфимская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Стерлитамакского уезда.

Ярославская губерния 
 Воскресенская волость — в составе Мологского уезда.
 Воскресенская волость — в составе Мышкинского (до 1923), а затем Рыбинского уезда (1923—1929).

Ярославская область 
 Воскресенская волость — волость в составе Ярославской области.

См. также